Hedmark () är ett område i Norge, en valkrets vid val till Stortinget och ett tidigare norskt fylke. Den 1 januari 2020 blev det tillsammans med Oppland fylke en del av det nya fylket Innlandet fylke. Det gränsar i öster mot Värmlands län, Dalarnas län och Jämtlands län. Det har en yta på 27 388 km² och cirka 194 000 invånare (2013). Hamar var fylkets administrativa centrum.

År 1781 bildades Hedemarkens Amt och år 1918 ombildades amtet till Hedmark fylke.

Hedmarks fylke indelades i tre distrikt: Hedmarken (huvudort Hamar), Glåmdalen (huvudort Kongsvinger) och Østerdalen (huvudort Elverum).

Historisk utveckling av antalet invånare
 1645: ca. 12 000
 1665: 19 760
 1769: 48 389
 1801: 61 389
 1815: 60 529
 1865: c:a 120 000
 1890: 118 587
 1910: 133 965
 1930: 157 372
 1950: 172 467
 1976: 183 655
 2006: 188 545

Kommuner

Referenser

Historiska norska fylken
Innlandet fylke